Thespa Kusatsu (japonês: ザスパ草津) é um clube profissional de futebol do Japão da província de Gunma. O clube joga atualmente na 2ª divisão da J. League.

Desempenho na 2ª divisão da J. League 
 2005 - 2ª divisão

Ligações externas 
 Página oficial (em japonês)

 
Clubes de futebol fundados em 1995